Jean Guiraud peut désigner :

 Jean Guiraud (1866-1953), journaliste et historien français.
 Jean Guiraud (1901-1928), comptable et militant de l'Action française.
 Jean Guiraud (1929-2009), pédagogue et professeur d’esthétique belge.